Ova kan syfta på följande:

 Ova socken, Götene kommun, Västra Götalands län
 Ova församling
 Ova kyrka
 Ova landskommun
 Ova distrikt